Статистика 107. првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 2008/09.

Прва лига Мађарске у фудбалу (званично Шопрони лига), сезона 2008/09, је почело 26. јула 2008. године. У лиги учествује 16 клубова 14 од прошле године и два која су у лигу су ушли ФК Кечкемет и ФК Сомбатхељ из нижеразредног такмичења. Шампион је постао Дебреценски Спортски клуб Вашуташ а из лиге су испали ФК Шиофок и ФК Ракошпалота ЕАЦ.

Тимови учесници 

Учествује укупно 16 тимова од којих 5 из Будимпеште и 11 из осталих делова Мађарске.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 

2008/09.
Сезона 2008/09. у мађарском фудбалу